Champlin puede referirse a: 

 Champlin, comuna francesa situada en Ardenas.
 Champlin, comuna francesa situada en Nièvre.
 Champlin, ciudad de Minnesota.
 Champlin, aldea de Nueva York.
 Champlin, pueblo de Nueva York.
 Champlin, compañía petrolera.